Молоток Ігор Федорович — народний депутат України 7-8 скликання.
 Молоток Микола Анатолійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища